10-ият северен паралел или 10° северна ширина e паралел, който се намира на 10° северно от екваториалната равнина. От началния меридиан на изток прекосява Африка, Индийския океан, Азия, Тихия океан, Северна Америка, Южна Америка, Атлантическия океан и Африка.

През XIX век по този паралел преминава част от границата между колониалните владения на Великобритания и Франция в Сиера Леоне, в днешно време това е границата между Сиера Леоне и Гвинея.

Източници 

с010-и северен паралел